El término Sida puede referirse a:
 Sida (acrónimo de síndrome de inmunodeficiencia adquirida), una enfermedad humana.
 Sida: género de plantas.
 Sida: revista estadounidense de botánica.
 Agencia Sueca Internacional de Cooperación al Desarrollo (en sueco: Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, SIDA), departamento del Ministerio Sueco de Asuntos Exteriores encargado de organizar la ayuda sueca a países en vías de desarrollo.
 Sida, distrito de Nakhon Ratchasima, en Tailandia.
 Sida (Abjasia): pueblo del distrito de Gali, Abjasia, de iure parte de Georgia.